Stena Nautica ist der Name folgender Schiffe:

 Stena Nautica, früherer Name der Sardinia Vera (1974)
 Stena Nautica, früherer Name der Corsica Marina Seconda (1974–1986)
 Stena Nautica, früherer Name der Stena Nordica (Schiff, 1974) (1984–1987) 
 Stena Nautica, früherer Name der Al Mansour (1982–1983), siehe Al Mansour (Schiff) #Stena Nautica
 Stena Nautica (Schiff, 1986)